Triadelphia är ett släkte av svampar. Triadelphia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Triadelphia